

Anno 
 715 o 715 a.C.

Codici 
 715 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Jornada Observatory, a Las Cruces, nella Contea di Doña Ana, nel Nuovo Messico

Matematica 
 715 – numero